Эмборьос (Эмборио, Эмбориос, Эмпорио) — греческий топоним. Может означать:

  — бухта на острове Сими.
  — на острове Калимнос.
  — на острове Милос.
  — на острове Нисирос.
  (Сан-Джорджо) — на острове Сими.
 Эмборьос (Хиос) — на острове Хиос.

См. также 
 Эмборион
 Эмпорий
 Эмпорион
 Эмпориум
 Эмпория